Стенман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стенман, Митчел (род. 1984) — голландский спортсмен, гребец, призёр чемпионата Европы и кубка мира по академической гребле.
 Стенман, Фредрик (род. 1983) — шведский футболист, левый защитник.